Collonges-au-Mont-d'Or es una comuna francesa situada en la Metrópoli de Lyon, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.  Pertenece a la aglomeración urbana de Lyon.

Demografía

Personajes célebres 
 Paul Bocuse (1926), chef francés.

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE 

Collonges Mont Or